Ви́ктор Воробьёв:
 Воробьёв, Виктор Александрович (1864—1951) — русский и советский фтизиолог.
 
 Воробьёв, Виктор Викторович (род. 1989) —российский оппозиционный политик.
 Воробьёв, Виктор Евгеньевич (1929—2001) — советский и российский конструктор вооружений.
 Воробьёв, Виктор Ефимович (род. 1955) — советский гребец на байдарках и каноэ.
 Воробьёв, Виктор (род. 1989) — израильский хоккеист.